

Prénom 
Aliénor est un prénom féminin.

Sainte catholique 
 Sainte Éléonore ou sainte Aliénor (1222-1291) : née Aliénor de Provence, elle fut reine d'Angleterre à la suite de son mariage avec le roi Henri III d'Angleterre. Elle est fêtée le 25 juin.

Attention : il existe un Saint Léonor breton (502 - vers 560/580), plus connu comme Saint Lunaire, fils de Hoel le Grand et de Sainte Pompée.

Impératrices du Saint-Empire romain germanique 
 Aliénor de Portugal (1434-1467), fille du roi Édouard  de Portugal et d'Aliénor d'Aragon, épouse de l'empereur Frédéric III de Habsbourg
 Éléonore de Mantoue (1598-1655), fille de Vincent , duc de Mantoue, épouse de l'empereur Ferdinand II de Habsbourg
 Éléonore de Gonzague (1630-1686), fille de Charles III de Mayenne, épouse de l'empereur Ferdinand III de Habsbourg
 Éléonore de Neubourg (1655-1720), fille de Philippe-Guillaume, Electeur Palatin, épouse de l'empereur Léopold  du Saint-Empire

Reines d'Angleterre 
 Aliénor (Éléonore) d'Aquitaine (~1122-1204), épouse de Louis VII, roi de France, puis de Henri II Plantagenêt, roi d'Angleterre
 Aliénor de Provence (1222-1291) ➜ voir sainte Éléonore
 Aliénor de Castille (1241-1290), fille de Ferdinand III de Castille, épouse du roi Édouard  d'Angleterre

Reines d'Aragon 
 Aliénor de Castille (1202-1244), fille du roi Alphonse VIII de Castille, épouse du roi Jacques  d'Aragon
 Éléonore de Portugal (1328-1348), fille du roi Alphonse IV de Portugal,  du roi Pierre IV d'Aragon
 Éléonore de Sicile (1325-1375), fille du roi Pierre II de Sicile,  du roi Pierre IV d'Aragon
 Éléonore de Castille (morte en 1359), fille du roi Ferdinand IV de Castille, épouse du roi Alphonse IV d'Aragon
 Éléonore d'Albuquerque (1374-1435), comtesse d’Albuquerque, fille de Sanche, comte d'Albuquerque et petite-fille du roi Alphonse XI de Castille, épouse du roi Ferdinand  d'Aragon

Reine de Bulgarie 
 Éléonore de Kostritz (1860-1917), fille du prince Reuss Henri IV de Kostritz (le roi Ferdinand  de Bulgarie l'épouse en secondes noces)

Reines de Castille 
 Aliénor d'Angleterre (1161-1214), fille du roi Henri II Plantagenêt et d'Aliénor d'Aquitaine, épouse du roi Alphonse VIII de Castille : c'est elle qui apporta ce prénom dans la maison royale de Castille
 Aliénor ou Éléonore de Guzman (1310 - 1351), fille de Pierre Nunes Guzman, épouse du roi Alphonse XI de Castille
 Aliénor d'Aragon (1358-1382), fille du roi Pierre IV d'Aragon et d'Aliénor de Sicile, épouse du roi Jean  de Castille

Reines de Chypre 
 Éléonore d'Aragon (1333-1416), fille de Pierre d'Aragon et de Jeanne de Foix, épouse de Pierre  de Lusignan, roi de Chypre

Reines de Danemark 
 Éléonore de Portugal (1211-1231), fille d'Alphonse II de Portugal, épouse du roi Valdemar II de Danemark

Reines de France 
 Aliénor d'Aquitaine ➜ voir supra
 Aliénor ou Éléonore de Habsbourg (1498-1558), fille de Jeanne  d'Espagne et de Philippe le Beau, épouse du roi Emmanuel  de Portugal, puis du roi de France

Reines de Navarre 
 Éléonore de Castille (apr. 1363-1416), fille d'Henri II de Castille, épouse de Charles III de Navarre et mère de Blanche de Navarre
 Aliénor ou Éléonore  de Navarre (1425-1479), reine de Navarre, fille de Blanche  de Navarre et de Jean II d'Aragon

Reine de Pologne puis Duchesse de Lorraine et de Bar 
 Aliénor ou Éléonore de Habsbourg (1653-1697), fille de l'empereur Ferdinand III de Habsbourg et d'Éléonore de Gonzague, épouse de Michel Korybut Wisniowiecki, roi de Pologne puis Charles V, duc de Lorraine et de Bar

Reines de Portugal 
 Éléonore Teles de Menezes (morte en 1405), fille de Martin Alphonse Telles de Meneses, épouse du roi Ferdinand  de Portugal
 Aliénor ou Éléonore d'Aragon (1402-1445), fille du roi Ferdinand  d’Aragon, et d’Éléonore de Castille-Albuquerque, épouse du roi Édouard  de Portugal
 Éléonore de Viseu (1458-1525), fille de Ferdinand de Portugal (1433-1470), duc de Viseu, et petite-fille du roi Édouard  de Portugal, épouse du roi Jean II de Portugal
 Aliénor ou Éléonore de Habsbourg (1498-1558) ➜ voir supra

Reine de Sicile 
 Éléonore de Sicile (1289-1341), fille de Charles II, roi de Naples, épouse en deuxièmes noces le roi Frédéric II de Sicile

Autres princesses 
 Aliénor d'Aragon (1181-1226), fille du roi Alphonse II d'Aragon, épouse du comte Raymond VI de Toulouse
 Aliénor de Bretagne (1185-1241), fille de Geoffroy II et de Constance de Bretagne, tenue prisonnière jusqu'à sa mort par son oncle Jean sans Terre, puis par son cousin Henri III
 Aliénor Plantagenêt (1215-1275), fille du roi d'Angleterre Jean sans Terre, épouse du comte Simon V de Montfort
 Aliénor de Bretagne (née en 1248), fille de Jean  et de Blanche de Navarre
 Aliénor de Montfort (1252-1282), fille du comte Simon V de Montfort et d'Aliénor Plantagenêt, épouse du prince Llywelyn le Dernier, dernier prince indépendant du Pays de Galles
 Aliénor d'Angleterre (1269-1298), fille du roi Édouard  d'Angleterre et d'Aliénor de Castille, épouse du comte Henri III de Bar
 Aliénor de Bretagne (1275-1342), fille de Jean II et de Béatrice d'Angleterre, abbesse de Fontevraud, elle lègue à son abbaye le Graduel d'Aliénor de Bretagne
 Aliénor d'Angleterre (1318-1355), fille du roi Édouard II d'Angleterre et d'Isabelle de Valois, épouse du duc Rainald II de Gueldres
 Aliénor ou Éléonore de Villareal (morte en 1452), épouse du duc Ferdinand II de Bragance
 Aliénor ou Eléonore de Bourbon (1412-ap.1464), fille de Jacques II de Bourbon, roi consort de Naples, comte de la Marche et de Castres, épouse de Bernard d'Armagnac
 Aliénor ou Éléonore Stuart (morte en 1480), fille de Jacques  Stuart, roi d'Écosse, épouse de Sigismond, comte de Tirol
 Éléonore de Mantoue (1493-1550), fille de François II de Mantoue et d'Isabelle d'Este, épouse François Marie  della Rovere, duc d'Urbin
 Éléonore de Tolède, épouse de Cosme  de Médicis, grand-duc de Toscane
 Éléonore de Bourbon (1532-1611), abbesse de Fontevraud, fille de Charles IV de Bourbon, duc de Bourbon
 Éléonore de Habsbourg ou d'Autriche (1534-1594), fille de l'empereur Ferdinand  de Habsbourg, épouse de Guillaume de Gonzague, duc de Mantoue
 Éléonore de Médicis (1567-1611), fille de François  de Médicis, grand-duc de Toscane, épouse en secondes noces de Vincent  de Mantoue
 Éléonore de Bourbon (1587-1619), fille de Henri , prince de Condé, épouse Philippe-Guillaume d'Orange-Nassau, prince d'Orange
 Éléonore de Holstein-Wiezenbourg (1655-1702), fille de Philippe-Louis, duc de Holstein-Wiezenbourg, épouse de Maximilien II, prince de Liechtenstein
 Éléonore de Bavière ( - ), fille de François de Bavière (1875-1957) et arrière-petite-fille du roi Louis III de Bavière, épouse de Constantin, comte de Waldbourg

Surnom 
 Aliénor, surnom d'Esther Lelièvre (1761-1825), une égérie du poète français Évariste de Parny

Œuvres 
 Graduel d'Aliénor de Bretagne, un recueil de Chant grégorien légué à l’abbaye de Fontevraud par son abbesse, Aliénor de Bretagne (1275-1342)
 Aliénor, une série de bande dessinée

Homonymie de prénom